Paul Heinrich Trummer ist der Name folgender Personen:

* Paul Heinrich Trummer (Rechtsanwalt) (1722–1808), deutscher Rechtsanwalt und Politiker, Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder)
 Paul Heinrich Trummer (Kaufmann) (1862–1915), deutscher Kaufmann und Sammler